Hagiografia:
 Sant Cosme (màrtir), sant i màrtir cristià, metge de professió
 Geografia:
 Cingle de Sant Cosme, cinglera del terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)
 Puig de Sant Cosme, muntanya del municipi de Sant Joan les Fonts (la Garrotxa)
 Sant Cosme (Sant Joan les Fonts), entitat de població de Sant Joan les Fonts (la Garrotxa)
 Sant Cosme (Sapeira), muntanya dins del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Sant Cosme (el Prat), barri del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
 Sent Cosme (Avairon), comuna del departament francès d'Avairon (Occitània)
 Edificis:
 Canova de Sant Cosme, masia del veïnat de Sant Cosme (Sant Joan les Fonts, Garrotxa)
 Cases al carrer de Sant Cosme (Sant Cebrià de Vallalta), obra inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya a Sant Cebrià de Vallalta (Maresme)
 Estació de Sant Cosme o Estació de Parc Nou, estació de la línia 9 del metro de Barcelona
 Sant Cosme d'Espills, santuari al sud del poble d'Esplugafreda (Tremp, Pallars Jussà)
 Sant Cosme de Sant Joan les Fonts,  capella del veïnat de Sant Cosme (Sant Joan les Fonts, Garrotxa)
 Sant Cosme de València d'Àneu, capella del poble de València d'Àneu (Alt Àneu, Pallars Sobirà)